Hermelin (uttal med betoning på första stavelsen, det vill säga ej som djuret) är en månghövdad svensk adelsätt, vilken adlades år 1702 och introducerades på Sveriges Riddarhus år 1707 på nummer 1391. Ätten har gemensamt ursprung med släkten Skragge och de adliga ätterna Skraggensköld och Lagerborg, samt har utgrenat sig i friherrliga ätten Hermelin. Den adliga ätten utdog 1797 och endast den friherrliga är fortlevande i Sverige, USA, Tyskland och Kanada.

Historia
Släkten Hermelin härstammar från borgmästaren Nils Månsson Skragge (1606–1673) i Filipstads stad, vars son professorn och kanslirådet och sedermera statssekreteraren i Karl XII fältkansli Olof Nilsson Skragge 1678 antog efternamnet Hermelin och adlades 1702. Hans hustru Margareta Åkerhielm af Margrethelund hade barn med sin förre make Elias Obrecht, vilka adlades med deras styvfar på namnet Hermelin.

Personer med efternamnet Hermelin

 Astrid Hermelin (1881–1925)), målare och tecknare
 Axel Hermelin (1818–1915), godsägare och riksdagsman
 Carin Hermelin (1902–1975), journalist
 Carl Hermelin (1707–1789), riksråd
 David Hermelin (militär) (1897–1971)
 Eric Hermelin (1860–1944), översättare och författare
 Folke Hermelin (1880–1955), målare och karikatyrtecknare
 Gabriel Hermelin (född 1983), barnskådespelare
 Gunni Hermelin (1883–1981), föreläsare
 Honorine Hermelin (1886–1977), rektor, feministisk folkbildare och översättare
 Ingeborg Hermelin (1904–2000), rektor
 Johan Hermelin (född 1949), politiker, folkpartist
 Joseph Hermelin (1857–1938), godsägare och riksdagsman, högerman
 Olof Hermelin – flera personer
 Olof Hermelin (ämbetsman) (1658–1709)
 Olof Hermelin (konstnär) (1827–1913), landskapsmålare och författare
 Richard Hermelin (1862–1946), godsägare och riksdagsman
 Samuel Gustaf Hermelin (1744–1820), kartograf, industriman, politiker och kolonisatör
 Sven Hermelin – flera personer
 Sven Hermelin (1856–1923), militär och idrottsledare 
 Sven Hermelin (1901–1984), sjömilitär
 Sven Hermelin (trädgårdsarkitekt) (1900–1984)
 Tryggve Hermelin (1856–1951), konstnär

Släkttavla
Olof Nilsson Skragge, sedermera Olof Hermelin (1658–1709), adlad Hermelin (son till Nils Månsson Skragge, se adliga ätten Skraggensköld), till Torsätra i Västra Ryds socken, Uppsala län. Född 1658 i Filipstad. Student i Uppsala1 1677-09-12. Informator för riksamiralen, greve Gustaf Otto Stenbocks söner och gjorde med dem en utrikes resa. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1685. Sekreterare hos riksdrotsen greve Magn. Gabr. De la Gardie 1687. Professor i latinsk vältalighet och poesi vid universitetet i Dorpat 1689, vilken professur han 1695 utbytte mot professuren i romersk och svensk rätt. Kunglig sekreterare och k. historiograf 1699-03-02. Tillika sekreterare i k. kansliets tyska expedition 1701-09-11. Adlad 1702-11-15 jämte sina styvbarn (introd. 1704 under nr 1391). Kansliråd och statssekreterare 1705-10-09. Död 1709 i rysk fångenskap efter slaget vid Poltava, där han blev fången. 'Han erhöll såsom skolgosse sitt fädernenamn Skragge, vilket han dock måste avlägga, på sin faders kusins, kyrkoherden mag. Simon Skragges söners åtalan därpå, vilka voro studenter i Uppsala, antog då namnet Hermelin, som han under skolåren fått, för sin vighets skull, på skämt heta av sina kamrater. Var en grundlärd man och lycklig författare, så på latinsk som svensk vers och prosa, och har utgivit en mängd arbeten, bland andra 1683 en översättning från franskan av Sylvestre de Tours sedebok, vilken översättning för språkets renhet kan räknas bland den tidens mästerstycken. Kallades 1700 till svenska armén i Livland, där han på befallning författade sedermera tryckta vederläggningar av de av tsar Peter och konung August i Polen utspridda menliga manifester och skrifter, vilket sedermera troddes vara orsaken till hans slutliga ofärd. Om hans död äro olika berättelser, såsom att han efter slaget vid Poltava blivit fången framförd till tsar Peter, vilken med bitterhet förebrått honom vad han emot tsaren skrivit, samt låtit under markisen av sitt tält nedsabla honom, eller att han blivit förd till ett ryskt kloster vid Astrakan, där han icke fått tala med någon, utom munkarna, och ej heller skriva, samt ännu skulle levat 1712.' Hans Bref till Samuel Barck 1702–1709 utgåvos 1913 av C. von Rosen. Gift 1:o 1689-06-09 med Helena Brehmsköld, död 1698-06-09 och begraven s. å. 11/9, dotter av kamreraren Jonas Brehm, adlad Brehmsköld, och Barbara Wagner. Gift 2:o 1700-02-06 med Margareta Åkerhielm i hennes 2:a gifte, född 1677-04-14 i Nijmegen, död 1717-05-18, dotter av statssekreteraren Samuel Månsson Agriconius, adlad Åkerhielm, och Catharina Mollsdorff, samt änka efter k. sekreteraren Elias Obrecht, se Tab. 5.
Jonas, född 1691-04-30, död 1694-12-14.
Barbara, född 1692-05-03, död 1694-08-01.
Catharina, född 1693-04-21, död 1695-05-02.
Olof (son av Olof Nilsson Skragge, sedermera Hermelin, adlad Hermelin, Tab. 1). Född 1694-08-05. Student i Uppsala1 1706-12-11. Volontär vid fortifikationen 1712-02-08. Fänrik vid livgardet 1713-09-11 enl. konung Carl XII:s fullm., daterad 1711-11-10 i Bender. Kapten vid dalregementet 1716-08-16. Avsked 1719-09-30. Död 1728-11-22 och begraven i Västra Ryds kyrka Uppsala län. Gift 1717-11-24 med Anna Margareta von Strokirch i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1731-02-28 i Stockholm med kammarherren, friherre Carl Vilhelm Cederhielm, född 1705, död 1769), född 1698 i Riga, död 1763-02-06 i Stockholm, dotter av ekonomiståthållaren Mikael Strokirch, adlad von Strokirch, och Johanna Elisabet Thumb von Weingarten.
Anna Helena, född 1720-01-07 död 1793-07-22 i Stockholm. Gift 1740-12-28 med presidenten Hans Henrik Boije af Gennäs, friherre Boije af Gennäs, född 1714, död 1781.
Olof, född 1721-06-23 i Nysätra socken Uppsala län. Livdrabant 1740-04-01. Avsked 1748. Sedermera på 1750-talet förvisad ur riket såsom inblandad i konspirationen mot det rådande regeringssättet. Död ogift utomlands före 1797-03-24.
Carl Fredrik, född 1727-01-00. Död s. å. 9/5.
Margareta Charlotta, född posthuma (född efter faderns död) 1728-11-29, död 1729-01-11.
Carl, född 1695-10-26, död 1697-04-03.
Barbara Catharina, född 1696-12-18, död 1697-04-03.
Nils (son av Olof Nilsson Skragge, sedermera Hermelin, adlad Hermelin, Tab. 1). Född 1698-01-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1706-12-11. Volontär vid fortifikationen 1713. Grenadjär vid livgardet 1714. Rustmästare därst, s. å. 30/10. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1715-10-29. Sekundlöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1716-04-06. Premiärlöjtnant därst.3 s. å. 23/7. Kapten. Död 1742-12-14. Gift 1719-11-18 i Fors socken Göteborgs och Bohus län med Anna Elisabet Weinholtz, född 1703-08-05, död 1783-01-21 i Skara, dotter av översten Ingel Casper Weinholtz, och hans 1:a fru, friherrinnan Brita Catharina Kruuse af Verchou.
Casper Olof, född 1721-11-12. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1742.
Anna Margareta, född 1726-10-02, död 1800-12-30 på Nyrud vid Mariestad, sedan hon 1783 testamenterat sin kvarlåtenskap till sina styvbarn. Gift 1779-08-29 på Härlingstorp i Norra Vings socken Skaraborgs län med kammarherren Lorentz Herman Gyllenhaal, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1786.
Johan Gustaf, född 1728-12-11. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1739-09-26. Dragon därst. 1744-10-21. Korpral 1747-02-10. Livdrabant 1749-04-05. Furir vid Västmanlands regemente 1754-03-03. Fänrik med stabslöjtnants karaktär s. å. 24/3. Löjtnant därst.3 1757-11-04. Kaptens fullm. 1758-07-17. Kapten vid drottningens livregemente 1763-03-19. Major vid hertigens av Braunschweig garde till häst 1764-11-16. RSO 1767. Efter sistnämnda regementets indragning transp. till ett braunschweigskt karabinjärregemente 1768-01-10. Kompanichef vid drottningens livregemente 1772-03-26. Genom byte stabsryttmästare vid Mörnerska husarregementet3 1775-02-22. Avsked ur svensk tjänst 1777-02-17, men kvarstod i braunschweigsk tjänst. Svensk agent i hertigdömet Braunschweig 1795-03-30. Död ogift 1797-01-03 i staden Braunschweig och begraven på garnisonskyrkogården därstädes. samt slöt adl. ätten Hermelin på svärdssidan.
Carl Johan, född 1731-01-07. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1742. Volontärkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1750-10-01. Livdrabant 1752-11-05. Grenadjärkapten vid hertigl. Braunschweigska gardet 1760. Död ogift 1763-01-23. 'Han övergav fäderneslandet för att undgå följderna för delaktighet i 1756 års konspiration mot regeringssättet.'
Barbro, född 1732-11-30, död ung.
Nils Malkolm (son av Nils, Tab. 3). Född 1735-03-18. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1749. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1753. Livdrabant 1755-04-18. Löjtnant i armén 1766-08-13 och vid Bohusläns dragonregemente 1767-05-25. Avsked 1768-08-07. Kapten. Död 1774-06-00 utrikes. 'Han dömdes 1756-10-00 av riksens ständers kommission att böta 100 daler silvermynt för delaktighet i livdrabanten J. Silfverhielms döljande, vilken var inblandad i nämnda års konspiration.' Gift 1758-08-15 med Marta Charlotta de Rouverois, född 1731-10-00, död 1773-06-23 i Stockholm, dotter till dansmästaren Peter de Rouverois och Märta Gråsten.
Jeanna Charlotta, född 1759-12-31 i Stockholm, död 1760-08-26.
Anna Elisabet, född 1762-11-15.
Louisa Amalia, född 1770, död änka omkring år 1820 på Esbeck nära Helmstedt och var den sista av adl. ätten, Gift med geheimekammarrådet Gottlieb Ernst ####Fredrik von Hoijm i Braunschweig.
Carl Gustaf, född 1771, död s. å. 2/9, 16 veckor gammal.
Barbro, född 1736-09-30 död ung.
Susanna, född 1737-08-03 död ung.
Ulrika Magdalena, född 1739-10-15, död späd.
Ulrika Magdalena (Margareta?), född 1740-12-14, död ogift 1813-10-29 Säckestad
Catharina, född 1700-12-11, död 1782-05-10. Gift 1718 med överstelöjtnanten Carl Gustaf Geete, född 1688, död 1764.
Helena, född 1701-11-22, död 1705-02-15.
Samuel, född 1705-02-07, begraven s. å. 6/5.
Carl Hermelin (1707–1789), friherre Hermelin, se friherrliga ätten Hermelin nedan.

Obrechtska ättegrenen
Elias Obrecht, född 1653-04-13 i Strassburg. Student därst. 1667-11-16. Informator 1673 för k. rådet Edv. Ehrenstéens söner och 1676 för unga greve Göran Gyllenstierna. Skytteansk professor i Uppsala 1682-02-21. Tillika bibliotekarie vid Uppsala akademi 1694-11-23. Sekreterare vid k. kansliets tyska expedition 1697, men dog före tillträdet. Död 1698-01-16 i Stockholm under ett besök hos sina svärföräldrar samt begraven s. å. 29/5 i Klara kyrka, varvid fyra k. råd voro tillstädes. Gift 1695-04-23 med Margareta Åkerhielm, född 1677-04-14, död 1717-05-18, omg. med statssekreteraren Olof Hermelin. 
Maria Magdalena Obrecht, adlad Hermelin, född 1696-07-04. Adlad 1702-11-15 på samma gång som styvfadern. Död 1775-08-26 på Nedre Kundby i Eds socken Stockholms län och begraven s. å. 30/8 i Västra Ryds socken Uppsala län. Gift 1717-05-23 med justitiekanslern Carl Olof Iser, adlad Iserhielm, född 1681, död 1748.
Elias Obrecht, styvson till Olof Hermelin, och adlad på samma namn, född posthumus 1698-06-29. Adlad 1702-11-15 på samma gång som styvfadern (introd. 1704 under nr 1391). Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1720. Död 1721-11-12 i Stockholm och slöt på svärdssidan denna ättegren.

Friherrliga ätten

En av Olof Hermelins söner, Carl Hermelin, var statssekreterare och riksråd. Carl Hermelin upphöjdes 1760 till friherre, och ätten introducerades 1766 på nummer 272. Han var gift med Hedvig Ulrika Benzelstierna, dotter till assessorn Olof Benzelstierna och Anna Catharina Strömner och Bureättling, från vilka hela den friherrliga ätten härstammar.

Släkttavla
Carl Hermelin (1707–1789), friherre Hermelin till Noor i Knivsta socken, Stockholms län, som han inköpt av greve U. N, Gyldenstolpe. Född 1707-11-06 i Stockholm, sedan modern i början av året gjort ett besök hos sin man, som vistades vid svenska armén i Sachsen. Student i Uppsala 1713-11-12. Friherre 1766-11-05 (introducerad 1776 under nr 272). Kansler för Åbo universitet 1767-04-30. Entledigad från sina ämbeten 1769-05-27. Död 1789-02-22 i Uppsala samt ligger jämte sin fru begraven i Strömnerska graven i Maria kyrka i Stockholm. Han blev 1771-10-19 och 1772-05-11 åter inkallad i rådet men undanbad sig båda gångerna ämbetet och levde med sina studier och sin lanthushållning i lugn på Noor, därifrån han 1787 flyttade till Uppsala. Gift 1733-01-14 med Hedvig Ulrika Benzelstierna, född 1714-08-21, död 1781-01-04 på Noor, dotter av assessorn Olof Benzelius, adlad Benzelstierna, och Anna Catharina Strömner.
Olof, född 1733-11-30. Student i Uppsala 1737-04-21. Död s. å. 20/5 Ängby
Catharina Margareta, född 1735-04-15, död 1736-09-12.
Hedvig, född 1736-04-06, död 1738.
Carl, född 1737-07-18. Student i Uppsala 1755-11-04. Extra ordinarie kanslist i inrikes expeditionen 1756-11-02. Kopist därst. 1777-05-25. Kanslist 1760-10-03. Extra ordinarie protokollssekreterare 1762-07-06. Död ogift 1766-12-12.
Ulrika, född 1739-07-27. Stiftsjungfru 1747-06-03. Död 1756-12-23.
Christina Margareta, född 1741-09-01, död s. d.
Samuel Gustaf Hermelin (1744–1820) till Noor, som till fideikommiss blivit utbytt emot Vik vid Åbo, det hans moster, fröken Brita Marg. Benzelstierna stiftat för honom och hans efterkommande. Född 1744-04-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1760-09-27. Bergsexamen 1761. Auskultant i bergskollegium s. å. 1/7. Vice notarie därstädes. 1763-11-07. Stipendiat i kemien 1764-04-02. Bergmästares titel 1770-02-06. LVA 1771-01-30. Erhöll inseendet över de ädlare bergverken. Tillika extra ordinarie assessor i bergskollegium 1774-02-11. Ord. assessor 1779-04-06. LVS 1780. Bergsråd 1781-01-11. RNO 1810-05-04. HLLA 1812-12-13. Avsked 1815-02-07. Död 1820-03-04 i Stockholm och ligger jämte sina båda fruar begraven i Strömnerska graven i Maria kyrka. Han gjorde 1782–1784, med en särskild instruktion av konungen, en resa till fristaterna i Norra Amerika för att göra sig underrättad om bergverkens tillstånd därstädes (reseberättelsen trycktes i Stockholm 1894). Fick 1797 tillstånd att utgiva geografiska kartor över Sverige och har utgivit 58 särskilda sådana med en kostnad av mer än 30,000 r:dr. Anlade i Västerbotten och Lappmarkerna masugnar, järnbruk och nybyggen samt uppbröt vägar m m., vilket dock beredde hans ekonomiska obestånd. Över honom lät ridderskapet och ådern vid 1800 års riksdag slå en medalj. Gift 1:o 1773-11-02 i Stockholm med Maria Elisabet Sandels, född 1755-11-26, död 1779-10-07 Stenarsby, dotter av bergsrådet Samuel Sandel, adlad Sandels, och Catharina Elisabet Brandt. Gift 2:o 1785-07-28 på Gripenberg i Säby socken Jönköpings län med Hedvig Augusta af Söderling, född 1761-08-12, död 1794-04-01 i Stockholm, dotter av kommerserådet Samuel Söderling, adlad af Söderling, och Hedvig Ulrika Weldt.
Hedvig Elisabet, född 1774-10-11. Stiftsjungfru. Död 1846-06-12 i Stockholm. Gift 1797-06-08 med kanslirådet, RNO, Bernhard Berndtsson, född 1768-08-18, död 1842-08-18.
Ulrika Elisabet, född 1786-07-14 i Stockholm, död där 1869-04-25. Gift 1809-11-05 på Noor med sin faders svåger, en av rikets herrar, fältmarskalken och riksståthållaren Johan August Sandels, friherre och greve Sandels, född 1764, död 1831.
Carolina Augusta, född 1787-09-30 och död 1799-04-25 i Stockholm.
Carl Samuel, (son av Samuel Gustaf, tab 2), till Noor. Född 1791-05-13 i Stockholm. Student i Uppsala 1804. Auskultant i Svea hovrätt 1810-06-20. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 25/6. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt 1813-01-29. Kanslist i generalauditörsexpeditionen hos kronprinsen Carl Johan s. å. 1/4 under 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland. Kammarjunkare 1815-01-26. Kopist vid justitiefördelningen av k. kansliet 1816-05-25. Kanslist därstedes 1821-11-05. Protokollssekreterares avsked 1823-04-29. Kammarherre s. å. Död 1865-08-09 i Stockholm. Innehade Noors fideikommiss'. Gift 1:o 1819-03-08 i Stockholm med Amalia Christina Sahlgren, född 1798-10-02 i Göteborg, död 1833-03-21 på Noor och begraven på Knivsta kyrkogård, dotter av ryttmästaren Jakob Sahlgren och Johanna Fredrika Lund. Gift 2:o 1839-06-08 också i Stockholm med Fredrika Charlotta Bonde i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1818-09-17 med kammarherren Vilhelm Virgin, född 1790, död 1832), född 1798-04-24 Häreholm, död 1858-01-12 i Uppsala och begraven därstedes, dotter av översten Carl Filip Bonde, och friherrinnan Andréetta Ulrika Sparre.
Claes Fredrik Samuel, (son av Carl Samuel, tab 3), född 1820-02-19 i Stockholm. Student 1836. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet 1840-08-13. Löjtnant 1848-07-11. Avsked 1849-11-13. Kammarherre hos änkedrottningen 1858-05-29. Tjänstfri vid hovet 1860. RNO 1877-12-01. LLA 1879. Död 1888-04-21 på Noor, vilken egendom han innehade som fideikommiss. Gift 1:o 1849-12-02 på Dallund på Fyen med friherrinnan Ulrika Lovisa von Blixen, född där 1824-09-20. Död 1852-04-28 i Greifswald och begraven i Derslkows kyrka nära nämnda stad, dotter av kammarherren, friherre Conrad Fredrik Christian von blixen, och friherrinnan Charlotta Lovisa Gyllenkrok. Gift 2:o 1860-08-09 i Visby domkyrka med hovfröken hos prinsessan Eugenie grevinnan Amalia Matilda Gustava Cronhielm af Hakunge, född 1832-05-23 i Stockholm, död 1907-12-20 på Noor, dotter av kaptenlöjtnanten, greve Axel Fredrik Conrad Cronhielm af Hakunge, och Eva Gustava Flodman.
Ebba Sofia Charlotta, född 1851-04-10 i Stockholm, död 1853-05-30 i Greifswald.
Louisa Ulrika Anna (Ulla), född 1852-04-21 i Greifswald, död ogift 1904-02-28 i Noor. Ägde Knivsta gård i likanämnd socken Stockholms län.
Carl Axel Eugen, född 1861-07-09 på Noor, död 1862-12-23 i Stockholm.
Eva Eugenia Adèle, född 1863-09-23 i Stockholm, död där 1916-12-27. Gift 1895-09-28 i slottskapellet i Stockholm med direktören vid de k. teatrarna, RVO mm, gift med Per Anders Johan Willman i hans 3:e gifte (gift 1:o 1871-09-24 Norrköping med Hedvig Charlotta Harling, född 1841-07-18 i Stockholm, död där 1887-08-15, dotter av klädeshandlaren Per Anders Constantin Harling och Emilia Charlotta Wåhlsten, gift 2:o 1888-09-03 i Stockholm med Fanny Elvira Åberg, född 1846-11-19 i Norrköping, död 1895-02-05 i Stockholm, dotter av stadsläkaren Otto Vilhelm Åberg och Anna Regina Bernhardina Harling), född 1834-07-22 i Stockholm, död där 1898-01-17.
Eugéne, född 1865-07-10 på Noor. Mogenhetsexamen 1885-12-15. Volontär vid Upplands regemente 1886-03-27. Sergeant 1887-05-21. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1888-10-16. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1889-09-27. Löjtnant 1894-12-07. Kapten 1905-09-29. RSO 1911-06-06. Avsked 1916-03-24. Innehade fideikommissegendomen Noor till 1920 samt innebar efter egendomens försäljning nämnda år Noors fideikommisskapital. Död 1928-11-29 i Oscars förs, Stockholm 8db nr 281).
Carl Fredrik, född 1867-08-20 på Noor, död där 1871-04-22.
Carl Alfons, född 1821-10-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1838-11-11. Kansliexamen 1841. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet s. å. 12/7. Auskultant i kommerskollegium 1842-04-12. Föreståndare för Stockholms läns lantbruksskola Vårby RVO 1864-01-28. T. f. domänintendent i Stockholms län 1883-06-22. Skattmästare i nämnda hushållningssällskap s. å. Avsked såsom t. f. domänintendent 1898-01-01. Död 1904-11-02 på Nacka gård i Nacka socken Stockholms län. Arrenderade Noor i Knivsta socken Stockholms län 1846-03-14–1853-03-14 och Lockstaholm i Husby-Långhundra socken Stockholms län 1852–1859 samt ägde Uddboö i Estuna socken Stockholms län 1856–1868. Gift 1854-08-08 i Uppsala med Sigrid Amalia Virgin, född 1821-08-28 Abrahamsgård, död 1895-06-02 i Stockholm, dotter av kammarherren Vilhelm Virgin, och Fredrika Charlotta Bonde.
Carl Vilhelm August, född 1855-05-13 Lockstaholm i Husby-Långhundra socken Stockholms län. Volontär vid Södermanlands regemente 1874-03-16. Mogenhetsexamen 1876-12-09. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Utexaminerad 1878-10-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 15/11. Löjtnant därst. 1882-11-08. Kapten 1896-05-01. RSO 1900-07-09. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1905-05-25. 1928 innehavare av Noors fideikomisskapital. Död 1933-04-29 i Nacka förs (db 41) och begraven å Stockholm Norra kyrkogård. Gift 1896-07-23 i Gotha, Sachsen, med Clara Marie Charlotte Doepping, född 1860-03-07 i Weitersdorf vid Rudoltstadt, död 1928-06-14 å Ersta sjukhus i Stockholm och begraven å Stockholms Norra kyrkogård (db 60) Nacka förs (db 60), dotter av Carl Emil Doepping och Louise Hartung.
En dotter, dödfödd 1897-05-21 i Stockholm.
Magda Sigrid Louise, född 1898-11-03 i Stockholm. Gift 1932-02-27 i Nacka förs med försäljningschefen, köpman Johan Sigfrid Regnell i hans 2:a gifte, född 1893-01-04.
Anna Fredrika Amalia, född 1856-09-17 på Uddboö. Död 1934-07-28 i Nacka och begraven i Stockholm, Norra begravningsplatsen (db 63).
Knut Filip Herman, född 1860-04-02 på Uddboö. Tjänstg. kammarjunkare 1888-12-01. OII:sJmt 1897-09-18. Kammarherre 1898-12-01. Gift 1904-01-07 i Oscarskyrkan i Stockholm med Maria Emilia Fredrika Carleson från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1932-04-05, född 1857-06-22 Fredriksberg, dotter av ryttmästaren Carl Axel Carleson A, och Charlotta Anna Fredrika Hultenheim.
Johan Vilhelm Alfred, född 1862-02-21 Vårby. Styrmansexamen 1887-05-10 och sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Västervik 1888-05-07. Ångbåtsbefälhavare 1890–1895. Arr. Källtorp i Erstaviks kapellförsaml. Stockholms län sedan 1904. Gift 1891-09-24 i Västervik med Sigrid Carolina Elisabet Nennes, född 1866-04-13 i Barnarps socken Jönköpings län, död 1931-01-27, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden, filosofie doktorn Magnus Nennes och Johanna Carolina Sellman.
Filip Alfons Magnus Vilhelm (ALF), född 1893-05-06 i Åhus, Kristianstads län. Studentexamen 1913-05-13. Officersexamen 1914. Fänrik i Smålands husarreg:s reserv 1916-12-05. Lärare vid Önnestads folkhögskola och lantmannaskola 1918. Underlöjtnant 1919-01-24. Löjtnant 1920-10-22. Student vid Lunds universitet 1923–1924. Genomgick Ultuna lantbruksinstitut 1925–1927.
Sigrid Ester Margit Elisabet, född 1896-04-23 i Kungsholms förs i Stockholm. Gift i Nacka förs. 1919-05-26 med löjtnanten i Värmlands reg:s reserv, tjänstemannen i Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag Bror Gustaf David Geijer, född 1889-03-29 Rosenberg
Märta Elisabet Augusta, född 1865-10-19 på Vårby. Bokhållare i Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget i Stockholm 1891-09-28 till 1922-12-31.
Amelina Hildegard Charlotta, född 1824-11-09 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1870-08-26 i Södertälje.
Herman Alfred, född 1828-01-17 på Noor. Kadett vid Karlberg 1842-01-15. Död där 1843-07-09 och begraven på Knivsta kyrkogård.
August Söderling, (son av Samuel Gustaf, tab 2), född 1794-04-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1804. Auskultant i Svea hovrätt 1812-07-12. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1813-04-17. Kammarherre 1823. Död 1865-03-10 på Gripenbergs slott. Han erhöll 1815 Gripenbergs och Mörbylunds egendomar i Säby socken Jönköpings län till fideikommiss efter morfadern. Gift 1815-12-31 Södraholm med stiftsjungfrun Ebba Sofia Ribbing, född 1790-08-23 Eskhult, död 1883-03-26 på Gripenberg, dotter av kaptenen Per Ribbing, och Anna Elisabet Hummelhielm.
Hedvig Helfrid, född 1816-10-21 på Gripenberg, liksom alla syskonen, död 1892-02-01 Strömsrum. Gift 1840-12-31 på Gripenberg med löjtnanten, friherre Adolf Fredrik Rappe, i hans 2:a gifte, född 1798, död 1886.
Samuel Samuel Axel (1818–1915), riksdagsman, född 1818-01-10 på Gripenberg. Student i Uppsala 1836. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866–1868. RNO 1878-11-30. Död 1915-01-09 Gripenberg. Innehade Gripenbergs och Mörbylunds fideikommissegendomar. Ägde Traneryd i Säby socken och Göberg i Linderås socken (båda i Jönk.), Ulvåsa i Ekebyborna socken Östergötlands län och Renstad i Svanhals socken Östergötlands län samt Åsby i Fors socken Södermanlands län. Gift 1850-11-12 i Lund med Teodora Eugenia Fjellstedt, född 1832-12-17 i Palamcotta i Bengalen, död 1898-04-28 på Gripenberg, dotter av kyrkoherden, teol. doktorn Peter Fjellstedt och Christina Beata Schweitzerbarth.
Samuel Gustaf, född 1854-12-30 på Gripenberg. Ledamot av styrelsen för Jönköpings läns lantbruksskola vid Johannesberg 1892. Död 1901-01-03 på Solna sjukhem i Solna socken Stockholms län. Arrenderade Gripenberg m fl. 1878–1890 och Göberg 1890–1893 samt ägde Näs och Adelöv i Adelövs socken Jönköpings län sedan 1891. Gift 1890-01-21 i Stockholm med sin systers svägerska Ingeborg Julie Amèen, född 1857-08-09 i Karlskrona, död 1935-01-16 å Näs, Adelöfs förs, Jönköpings län (db 2), dotter av kommendören vid flottan Johan Ulrik Gustafsson Améen och friherrinnan Julie De Geer af Finspång.
Lydia Maria, född 1856-05-12 på Renstad. Död 1937-04-26 i Karlskoga (db nr 71).
Joseph Hermelin (1857–1938), godsägare och riksdagsman, född 1857-04-22 Gripenberg. Mogenhetsexamen 1875. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1906–1909 samt sommaren 1914. Gift 1:o 1882-08-02 Gottenvik med Honorine Louise von Koch nr 2244, född 1858-07-10 Gottenvik. Död 1886-10-29 Ulvåsa. Dotter av majoren vid Västgöta-Dals regemente Hans von Koch och grevinnan Oktavia Lovisa Stackelberg. Gift 2:o 1899-09-11 på Hälla vid Falun med förra fruns kusins dotter Jane Marie Matilda von Koch nr 2244, född 1877-12-20 på Hälla vid Falun, Stora Kopparbergs förs. Dotter av häradshövdingen i Falu domsaga Fabian Vilhelm von Koch och friherrinnan Hedda Johanna Leijonhufvud.
Gösta, född 1884-10-15 Renstad.
Honorine Louise (1886–1977), född 1886-10-19 på Ulvåsa i Ekebyborna förs
Barbro Hedda Eugenia, född 1900-06-27 Ulvåsa
Karin Ebba Sofia (Casan) Hermelin (1902–1975), journalist, född 1902-04-09 Ulvåsa.
Nanny Jane Ingeborg Hermelin (1904-2000), född 1904-02-07 Ulvåsa.
Birgitta, född 1906-08-17 Ulvåsa.
Peter Fabian Samuel Axel, född 1909-09-02 Ulvåsa.
Gunilla Honorine Louise, född 1912-03-20 Ulvåsa.
Carl Erik Josef Söderling, född 1918-11-27 Gripenberg.
Selma Elisabet, född 1858-12-09 på Gripenberg, död 1913-11-07 i Jönköping. Gift 1879-09-11 på Ulvåsa med sin kusin, godsägaren, friherre Edvard Hermelin, född 1857, död 1913.
Axel Eric (1860–1944), översättare, född 1860-06-22 på Renstad. Mogenhetsexamen 1878. Student i Uppsala s. å. Officer i engelsk-ostindiska armén 1887–1893. Arrenderade en tid Mörbylund 1896.
Ebba Eugenia, född 1862-02-27 på Traneryd. Gift 1881-07-28 på Ulvåsa med översten i IV arméfördelningens reserv, RSO, m m. Henrik Gustaf Améen, född 1854-12-31 i Karlskrona, död 1922-06-01 Restad
Catharina Helena (Karin), född 1863-10-02 på Traneryd. Död 1928-10-22 i Stockholm. Gift 1899-09-30 på Wimbleton (London) med Barrister of law Charles Francis Cagney, död 1905-06-28.
Jakob Teodor, född 1865-07-11 Traneryd. Ledamot av styrelsen för Jönköpings läns lantbruksskola vid Johannesberg 1896–1900. Kamrerare vid Stockholms sjukhem. Arrenderade Traneryd och Göberg 1893–1900 och ägde Hättorp i Tjällmo socken i Östergötlands län 1900–1910. Död 1935-04-16 i Saltsjöbaden. Begravd på Gripenberg. Gift 1894-06-28 på Gripenberg med Christina Lovisa Gabriella Stenhammar, född 1862-06-24 i Stockholm, död 1934-11-06 i Saltsjöbaden, dotter av arkitekten Per Ulrik Stenhammar och friherrinnan (grevinnan) Eva Christina Louise Rudenschöld.
Sten, född 1896-03-21 Göberg, liksom syskonen. Operasångare.
Margareta, född 1898-04-28.
Eva, född 1900-04-12 i Linderås förs, Tranås.
Augusta Elisabet, född 1819-01-22, död 1910-11-09 i Skövde. Gift 1843-09-01 på Gripenberg med löjtnanten Jean von Koch, se adliga ätten von Koch, född 1804, död 1897.
Yngve Sven, född 1820-02-08, död 1829-04-18 på Gripenberg.
Svanhilda, född 1821-09-25, död ogift 1895-11-30 i Stockholm.
David, (son av August Söderling, tab 8), född 1823-02-08 på Gripenberg. Furir vid 2. livgrenadjärregementet 1839-12-28. Avsked 1841-10-21. Fanjunkare vid livbeväringsregementet s. å. 27/11. Underlöjtnant 1842-01-25. Avsked 1848-04-15. RVO 1873-05-14. RNO 1878-11-30. LLA 1885. Död 1894-11-17 i Eskilstuna. Ägde Åsby i Fors socken, Södermanlands län. Gift 1848-12-08 i Linköping med Emma Elisabet Hildegard Blüm, född 1827-04-18 i Karlstads stadsförsamling, död 1891-05-18 i Eskilstuna, dotter av översten Mikael Adolf Blüm och grevinnan Charlotta Sofia Ulrika Mörner af Morlanda.
Adolf August Filip, född 1854-11-07 på Åsby, liksom syskonen, död där 1857-10-11.
Sven David Alfred Hermelin (1856-1923), militär och idrottsledare, född 1856-02-08 Åsby. Volontär vid Södermanlands regemente 1873-03-05. Mogenhetsexamen 1875. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1876-11-11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 24/11. Transp. som underlöjtnant till livregementets dragonkår 1877-01-12. Löjtnant därst. 1886-07-01. Kompaniofficer och lärare vid krigsskolan 1890-03-01–1893-03-01. Var anställd hos arvfurstarna hertigarna av Skåne och Södermanland 1893. Ordonnansofficer hos kronprinsen s. å. 1/4–1896. RPrRÖO4kl s. å. 4/9. Ryttmästare i livregementets dragoner 1896-12-04. RSO 1897-09-18. Föreståndare och chef för Tattersall i Stockholm 1898. RVO 1901-02-20. RNS:tOO 1903. Major vid skånska husarregementet 1904-07-01. TOO3kl 1904. OffGrFrO 1906-10-00. LKrVA s. å. RNO 1907-06-06. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1907-10-29. Avsked 1911-06-16. Överste i armén s. d. KVO2kl 1912-06-01. KDDO2gr 1913-01-08. OffFrHL s. å. KVO 1kl 1920-10-01. SMsjv 1921. Död 1923-03-23 i Oscars förs, Stockholm. Han var en av den svenska idrottens främsta märkesmän. Gift 1896-10-26 i nämnda stad med Anna Sofia Ohlsson, född där 1875-01-07, dotter av fanjunkaren vid Svea livgarde Carl Oskar Ohlsson och Johanna Sofia Magnusson.
Sven David Oskar, född 1897-07-22 i Stockholm.
Sven Samuel Gustaf David, född 1901-03-13 i Stockholm.
Sven Åke Edvard, född 1905-07-14 i Hälsingborg.
Marianne, född 1907-03-03 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1931-06-27 i Oscars förs, Stockholm med kassören Birger Lundström, född 1905-10-06 i Johannes förs, Stockholm
Edvard, född 1857-07-26 Åsby. Död 1913-05-09 Göberga. Ägde Kylhult i Traheryds socken Kronobergs län sedan 1889. Gift 1879-09-11 Ulvåsa med sin kusin, friherrinnan Selma Elisabet Hermelin, född 1858-12-12 på Gripenberg, död 1913-11-07 i Linderås förs, Jönköping, dotter av godsägaren Samuel Axel Hermelin och Teodora Eugenia Fjellstedt.
Folke Edvardsson, född 1880-08-17 Traneryd. Mogenhetsexamen 1899. Studerade vid akademien för de fria konsterna samt vid Ecole des beaux arts, Paris. Artist (målare). Gift 1:o 1906-12-05 Göberga med Astrid Carolina Svensson, från vilken han 1916 blev skild, född 1881-06-17, död 1925-09-06 i Jacobs förs, Stockholm, dotter av grosshandlaren Axel Svensson. Gift 2:o 1918-02-11 i Linköping med Fanny Hedvig Christina Westerlund, född 1881-05-26 i Härnösand, död 1927-07-05 i Ronneby landsförs, dotter av sjökaptenen Per Westerlund och Carin Palin. Gift 3:o 1932-06-23 i Tanum förs, Göteborg och Bohus län med Helga Eufrosyne Franzén, född 1880-10-03 i Lund.
Axel Olof Gustaf, född 1908-03-29 i Bryssel.
David Philip, (son av Edvard, tab 15), född 1882-07-27 Traneryd. Genomgick Dalums lantbruksskola i Danmark. Bokhållare och förvaltare vid Hättorp i Tjällmo socken, Östergötlands län 1905–1913. Förvaltare vid Renstad i Svanhals socken, Östergötlands län 1913–1922 och vid Segersta i Övergrans socken, Uppsala län sedan 1922. Gift 1924-09-09 i Valdemarsviks kyrka i förs, med samma namn, Östergötlands län med Elna Maria Palmquist i hennes 2:a gifte, född 1890-07-29 i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län, dotter av häradshövdingen Sigurd Leonard Palmquist och Götilda Maria Josefina Wifstrand.
Arnold Edvard Filip, född 1925-04-24 Segersta.
Leif Kristian Ambjörn, född 1927-11-13 i Svanhals
Stig Gunnar, född 1931-03-06 i Svanhals moderförs
Lydia Elisabet Teodora, född 1886-11-14 på Åsby, död där 1888-04-09.
Hildegard Astri Eugenia Catharina, född 1892-07-07 Kylhult. Gift 1913-10-02 Gripenberg med kyrkoherden i Valdemarsvik, teol. kandidat Erik Emanuel Ydén, född 1882-04-17 i Söderköping
Ingeborg Ebba Margareta, född 1894-07-17 på Kylhult, död 1919-04-08 i Stockholm. Gift 1915-10-14 på Fröllinge i Getinge socken, Hallands län med majoren ######Hugo Oskar Skjöldebrand, född 1877.
Ingeborg Agnes Sofia, född 1860-04-17. Gift 1888-07-17 på Åsby med kontraktsprosten, kyrkoherden i Eskilstuna pastorat av Strängnäs stift, KVO2kl, LNO, filosofie jubeldoktorn Lars Albert Sjöholm, född 1841-06-25 i Karlstad, död 1931-01-23 i Tuna kyrkoherdeboställe i Eskilstuna förs, Stockholm (db 11).
Carl David Rikard (1862–1946), godsägare, född 1862-04-02 Åsby. Volontär vid Södermanlands regemente 1881-04-01. Mogenhetsexamen 1882-06-15. Sergeant i nämnda regemente 1883-06-02. Elev vid krigsskolan s. å. 16/7. Utexaminerad 1884-11-01. Underlöjtnant vid nyssn. regemente s.å. 21/11. Förvaltare på Leijonhufvudska familjegodset Hagbyberga i Björkviks socken, Södermanlands län 1886–1890. Löjtnant 1891-08-06. T. f. regementsintendent vid regementet 1891-08-05–15/9. Regementsintendentsexamen 1892-02-15. T. f. regementsintendent vid Hälsinge regemente s. å. 1/7–30/8. T. f. regementsintendent vid förstn. regemente s. å. 15/10–18/10. Adjutant i arméförvaltningens intendentsdepartement 1893-02-15–1895-05-05. Intendent av 3. kl. vid intendenturkåren 1895-05-03. Adjutant hos generalintendenten s. å. 6/5–1897-04-23. Intendent av 2. kl. 1895-12-13. Regementsintendent vid 2. Göta artilleriregemente 1898-01-01–1902-02-01. Avsked från beställning över stat vid Södermanlands regemente 1898-05-03. Intendent av 1. klass vid intendenturkåren s. å. 30/12. T. f. domänintendent i Hallands län 1903–1908. Avsked från intendentsbefattningen i intendenturkåren med tillstånd att kvarstå såsom intendent i samma kårs reserv 1902-02-01. Avsked från reserven 1905-12-30. RVO 1911-06-06. Verkst. direktör för Svenska Sockerfabriks AB:s fabrik i Genevad 1906. LLA 1913. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1913–1919 och 2:a kammare 1920–1924. Ordförande i Hallands läns hushållningssällskap 1920. Ledamot av järnvägsrådet 1912. RNO s. å. 6/6. RKGM s. å. Äg. genom sitt gifte Fröllinge i Getinge socken och hälften i Kullåkra i Revinge socken Hallands län sedan 1901. Gift 1899-10-14 i Getinge kyrka Hallands län med Charlotta Emilia Maria Vilhelmina Brummer, född 1879-10-13 Fröllinge, dotter av kammarherren Johan Magnus Reinhold Brummer, och hans 2:a fru friherrinnan Eva Vilhelmina Stierncrona.
Carl Magnus David, född 1900-09-20 i Jönköping.
Gustaf Reinhold Fredrik David, född 1902-08-10 på Fröllinge.
Eva Charlotta Hildegard, född 1904-06-06 på Frölinge.
Ebba Charlotta Ingeborg, född 1907-03-08 på Frölinge.
Lotten Märta Eufrosyne, född 1909-12-29 Frölinge.
Axel Valdemar, född 1867-03-25, död 1870-02-19 på Åsby.
Viktor Emanuel, född 1868-06-05. Lärare i bokföring vid Ultuna lantbruksinstitut 1892. Kassör vid Förenade svenska tobaksfabrikerna. Död 1915-09-17 i Oscars förs, Stockholm. Gift i Oscars förs, Stockholm 1912-11-06 med Lilly Matilda Bexelius, född 1876-12-08 i nämnda stad, dotter av grosshandlaren Anton Bexelius och Dorotea Augusta Wertmüller.
Ingeborg, född 1824-11-01, död ogift 1872-01-02 på Gripenberg.
Olof Hermelin (1827–1913), löjtnant. Konstnär, född 1827-02-08 Gripenberg. Student i Uppsala 1846-09-25. Sergeant vid livbeväringsregementet s. å. 13/11. Avsked 1847-05-15. Furir vid Västgötadals regemente s. å. 20/5. Officersexamen i Stockholm 1847-12-20. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1848-03-03. Deltog i kommenderingen till Fyen s. å. Löjtnant 1850-07-09. Avsked 1851-02-25. Agréé vid akademien för de fria konsterna såsom landskapsmålare 1870. KorrLHA 1872. Kommissarie för svenska konstavdelningen vid världsutställningen i Philadelphia 1876. Död 1913-12-03 i Danderyds socken Stockholms län. Dramatisk skriftställare. Ägde Österby i Råby Rekarne socken, Södermanlands län 1853–1895. Gift 1852-08-06 på Hasselås i Stenberga socken, Jönköpings län med Lucie Magdalena (Malin) Liljenstolpe, född 1827-09-05 på nämnda egendom, död 1908-02-14 Langangen.
Carl Axel August, född 1854-09-18 på Österby, liksom syskonen. Förvaltare på nämnda egendom. Död där 1888-07-29.
Olof Trygve, född 1856-08-03. Mogenhetsexamen 1875. Student i Uppsala 1876. Kansliexamen 1881. Amanuens i lantförsvarsdepartementet s. å. 28/4. Andre kanslisekreterare i K. M:ts kansli 1917-12-31. RVO 1922-06-06. Artist (målare).
Maximilian, (son av Olof, tab 19), född 1858-05-16 Österby. Utexaminerad från tekniska skolan i Örebro 1879. Praktiserade som ingenjör 1879–1882. Genomgick lantbruksskola. Förvaltare vid Påtorp i Fristads socken Älvsborgs län, Äs i Julita socken, Södermanlands län och Österby till 1890. Kommunalman. RVO 1905-12-01. Verkst. direktör i aktiebolag Ydria 1910–1916. Ägde fädernegården Österby 1890–1910 och äg. Rockebron i Säby socken Jönköpings län sedan 1910. Död 1930-10-24 i Stocksund, Danderyds förs, Stockholms län och begraven å Gripensbergs herrgårds gravplats i Säby socken (db nr 40). Gift 1897-08-14 i Sunds kyrka Östergötlands län med Märta Rääf i Småland, född 1876-09-08 på Forsnäs i Sunds socken, dotter av godsägaren Bengt Leonard Rääf i Småland, och hans 1:a fru Carolina Lindström.
Lucie Margareta, född 1898-08-04 på Österby. Stiftsjungfru.
Carin Elisabet, född 1899-11-19 på Österby. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1921-10-12–1932-03-29 Marieberg med sin syssling, bergsingenjören, friherre Carl Elias Hermelin i hans 1:a gifte, född 1895-10-05 i Nykils förs. Gift 2:o 1936-09-20 i Storkyrkoförs Stockholm med Nils Theodor Törnblom, jur. kandidat, född 1896-09-02 i Järfälla.
Lucie Henriette, född 1900-11-18 på Österby. Stiftsjungfru. Gift 1930 med civilingenjören Curt Fredrik Rosenblad.
Bengt Olof, född 1901-12-25 på Österby.
Ebba Hilda Ingeborg, född 1904-12-21 på Österby, Råby-Rekarne förs, Södermanlands län. Stiftsjungfru. Gift 1928-01-29 i Matteus förs, Stockholm med civilingenjören Folke Nils Henrik Settervall, född 1899-08-23 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
Carl Maximilian Axel, född 1907-02-23 på Österby. Mariningenjörselev.
Märta Hedvig Sofia Carolina, född 1910-04-26 på Österby
Erik Peder Tryggve, född 1913-10-24 i Villa Vera vid Sommen
Brita Magdalena, född 1917-05-13 i Villa Vera (Borgs förs, Östergötlands län), död 1918-02-24 i Norrköping
Ebba Sofia Helfrid, född 1859-10-16, död 1927-11-12 i Uppsala (Nacka förs, db). Gift 1885-07-08 på Österby med prosten och kyrkoherden i Nacka pastorat av Strängnäs stift Vilhelm Cederblad, född 1854-03-20 i Ljuders socken Kronobergs län, död 1913-09-26 i Nacka prästgård och förs,.
Elin Lucie, född 1861-12-04. Gift 1890-06-12 i Råby kyrka med godsägaren, RVO, Olof Alfred Berg, född 1861-08-02 i Stockholm Maria förs i Stockholm, död 1924-04-25 på Staby i Giresta socken Uppsala län.
Helge, född 1867-02-28, död s. å. 1/12 på Österby.
Signe Maria, född 1871-09-17, död 1872-11-07 i Stockholm.
Carl Maximilian, (son av August Söderling, tab 8), född 1828-11-03 på Gripenberg. Kadett vid Karlberg 1846-09-15. Utexaminerad 1850-10-09. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 16/10. Löjtnant 1855-05-08. Avsked 1856-10-22. Död 1923-09-23 på Torsvi. Ägde Traneryd i Säby socken Jönköpings län 1856–1860 och Torsvi i likanämnd socken Uppsala län 1863–1917. Gift 1857-09-17 på Vallsnäs i Nykils socken, Östergötlands län med grevinnan Carolina Christina Elisabet (Elise) Mörner af Morlanda, född 1836-10-12 på nämnda egendom, död 1913-03-05 på Bångbro bruk i Ljusnarsbergs socken, Örebro län (Torsvi annexförs, Uppsala, db), dotter av majoren, greve Knut Stellan Mörner af Morlanda, och Ulrika Christina Margareta Montgomery B.
Anna Sofia Margareta, född 1858-09-12 på Traneryd, död 1892-12-11, Drettinge. Gift 1881-08-24 i Torsvi kyrka med godsägaren, friherre Adolf Fredrik Rappe, i hans 1:a gifte, född 1847, död 1920.
Knut August, (son av Carl Maximilian, tab 21), född 1860-09-16 Traneryd. Förvaltare Gottenvik 1880–1885 samt vid Danbyholm i Björkviks socken, Södermanlands län och Jakobsberg i Järfälla socken, Stockholms län 1886–1890. Arrenderade Näsby i Bogsta socken, Runtuna gård och Lindö i Runtuna socken (alla i Södermanlands län.) 1891–1900. Ägde Kjesta i Runtuna socken och Väster Malma i Ludgo socken, Södermanlands län 1898–1916. Arr. Mälsåker i Ytterselö socken, Södermanlands län 1904–1913. Arr. Vik i Vadsbro socken, Södermanlands län sedan 1913. Gift 1903-08-27 i Husby-Oppunda kyrka Södermanlands län med Ingrid Bernhardt, född 1875-09-24 Malm
Maud Knutsdotter, född 1909-07-30 på Mälsåker
Axel Adolf, född 1861-09-19 Åsby. Elev vid sjökrigsskolan 1876-09-30. GMfbg 1884-02-26. Utexaminerad 1884-10-20. Underlöjtnant vid flottan s. å. 24/10. Löjtnant 1889-04-05. Kadettofficer vid Sjökrigsskolan 1893-05-01–1896-04-30. Kapten 1896-08-07. Avsked med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i flottan 1898-03-18. Befälhavare å rederiaktiebolag Sverige–Kontinentens ångf. Rex, Svea och Nordstjärnan 1897-09-25–1900-09-24. Inträdde åter på stat vid flottan 1900-10-01. Adjutant i Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1901-10-01–1903-10-01. RDDO 1903-11-12. RNS:tOO 1904-02-00. RSO 1904-12-01. Kommendörkapten av andra graden 1907-12-31. OffFrHL 1908. Adjutant hos stationsbefälhavaren å Stockholms station 1908–1909. RRS:tStO2kl 1909. KDDO2gr 1910-07-10. Kommendörkapten av första graden 1912-03-29. Avsked med tillstånd att kvarstå i flottans reserv 1916-10-13. Inkallad till krigstjänstgöring och t. f. chef för underofficers- och sjömanskåren i Karlskrona 1916-08-14–1917-10-01. Äg. och beb. Torsvi gård i förs med samma namn , Uppsala län sedan 1917-11-01. Gift 1:o 1891-11-03 i Stockholm med Ingeborg Strömberg, född 1863-06-25 i Strängnäs. Död 1912-01-27 i Karlskrona Amiralitetsförs. Dotter av biskopen i Strängnäs stift Adam Teodor Strömberg och Augusta Annerstedt. Gift 2:o 1917-04-03 i Stockholm med friherrinnan Gunhild Elisabet Tamm, född 1891-07-14 Fånö. Dotter av godsägaren Hugo Petrus Percival Tamm och Maria Charlotta Unonius.
Nils Stellan, född 1892-10-11 i Karlskrona. Kapten.
Ivar, född 1895-05-24 i Stockholm. Död 1903-11-24 därst.
Carl Folke, född 1897-09-17 i Stockholm.
Thor Samuel Gustaf Adolfsson, född 1918-01-26 i Stockholm.
Måns Pehr Adolf Adolfsson, född 1919-03-13 på Torsvi i förs med samma namn,Uppsala län.
Carl Hugo Adolf Adolfsson, född 1921-12-05 på Torsvi förs
Brita Maria Elise Adolfsdotter, född 1923-09-18 på Torsvi förs
Brita Sophia Thérèse Adamsdotter, född 1927-08-09 på Torsvi i församling.
Carl Yngve, (son av Carl Maximilian, tab 21), född 1862-09-25 Åsby. Mogenhetsexamen i Uppsala 1882-05-24. Elev vid Tekniska högskolan s. å. 13/9. Utexaminerad från dess fackskola för metallurgi och hyttkonst såsom bergsingenjör 1885-10-30. Elev på Järnkontorets stat 1886–1887. Ingenjör vid Österby i Films förs, Uppsala län 1886. Inspektor vid Edsbro masugn i Edsbro socken, Sth 1891. Förvaltare och förste ingenjör vid Vikmanshytte stålverk 1899. Disponent för aktiebolag Heroults elektr. stål 1903. Disponent och verkst. direktör för aktiebolag Bångbro rörverk 1905. Disponent för Ställbergs gruvaktiebolag 1914. Verkst. direktör för aktiebolag Vesterby masugn 1914–1921. Äg. och bebor Orrhammar i Flens socken, samt Sandvik och Ekbacka i Lilla Mellösa socken, alla i Södermanlands län sedan 1921. Gift 1904-04-30 i Nyköping med Anna Alfhild Maria Cederbaum , född 1881-01-16 Klackeborgs socken, Östergötlands län, dotter av lantbrukaren Per Conrad Fredrik Cederbaum och grevinnan Ellen Charlotta Sinclair.
Ellen Brita Elisabet, född 1905-11-08 Bångbro.
Carl Samuel Gustaf Yngvesson, född 1908-04-14 Bångbro.
Anna Yngvesdotter, född 1909-10-07 på Bångtro i Ljusnarsbergs församling.
Thorsten Wilhelm Hermelin (1864–1931), (son av Carl Maximilian, tab 21), född 1864-02-15 på Torsvi i förs med samma namn, Upplands län. Mogenhetsexamen 1884-06-11. Elev vid skogsinstitutet 1885. Utexaminerad 1887-06-15. E. jägmästare i Pajala revir s. å. 20/9. Transp. till Norra Piteå revir 1888-11-22. Assistent hos överjägmästaren i Norrbottens distrikt 1891–1893-05-01. Transp. till Mellersta Norrlands distrikt 1895-05-01. Skogsförvaltare hos Björkå aktiebolag i Över-Lännäs socken, Västranorrlands län 1895–1899 och hos Graningeverkens aktiebolag 1900–1901. Jägmästare i Junsele revir 1901-04-26. Sekreterare hos föreningen för skogsvård i Norrland och redaktör av dess årsbok 1901–1908. Ordf. i Västernorrlands läns skogsvårdsslyrelse 1906–1907. Överjägmästare i Skellefteå distrikt 1907-08-31. RVO s. å. 1/12. Byråchef i Domänstyrelsen 1908-12-31. Ledamot av svensk-ryska Torneälvskommittén 1908–1910. Ledamot av Tabellkommissionen sedan 1909. RNO 1911-06-06. Ledamot av Riddarhusdirektionen 1917-03-29. Inspektör för fortsättningsskolan i Kloten s. å. 22/9. KVO2kl 1924-09-23. T. f. överdirektör för domänstyrelsen 1925-01-01–1926. Avsked från byråchefsämbetet 1931-03-27 fr.o.m. s.å. 1/4. LLA. Död 1931-12-01 i Stockholm. Gift 1893-08-02 i Torsvi kyrka med Syrena Margareta Brännström, född 1867-02-22 Sunderbyn, dotter av kommissionslantmätaren Per August Brännström och Amanda Augusta Hollström.
Margareta Elisabet (Greta), född tvilling 1894-10-21 i Älvsbyn..
Samuel Gustaf (Sam), född tvilling 1894-10-21 i Älvsbyn, Älvsbyn förs, Norrbottens län. Död 1900-08-04 i Sollefteå.
Sten August, född 1896-04-18 vid Björksjön, Björkå bruk i Överlännäs förs, Västernorrlands län. Död 1900-08-02 i Sollefteå.
Sven Torstensson, född 1901-05-17 i Sollefteå.
Bo Torstensson, född 1902-07-24 i Sollefteå.
Ernst Maximilian, (son av Carl Maximilian, tab 21), född 1865-04-13 på Torsvi. Förvaltare Ramnäsa 1883–1891. Arrenderade Vallsnäs i Nykils socken, Östergötlands län sedan 1893 samt ägde nämnda egendom 1897–1911. Äg. Marieberg sedan 1906 och Kulltorp sedan 1917, båda i Björkviks socken, Södermanlands län. SkytteGM 1914. RVO 1916-06-06. Gift 1893-07-07 Björkviks kyrka, Södermanlands län med grevinnan Sara Tyra Margareta Mörner af Morlanda, född 1870-11-19 Hofsta, db), dotter av godsägaren, greve Carl Robert Stellan Mörner af Morlanda, och Sara Lovisa Ulrika Fries.
En son, dödfödd 1894-05-21.
Carl Elias, (son av Ernst Maximilian, tab 27), född 1895-10-05 Vallsnäs. Studentexamen i Linköping 1914. Elev vid Tekniska högskolan 1915 och vid Bergshögskolan 1918. Utexaminerad bergsingenjör 1920. Anställd vid aktiebolag Svenska kullagerfabriken 1921–1923, hos direktör A. Grönwall, Stockholm 1924–1925 och vid Fagersta bruk 1925–1928 . Inrättade metallografiskt ooh kemiskt laboratorium vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori i Eskilstuna 1928. Laboratoriechef ooh metallurg därst. s.å. Lärare i metallurgi vid ett flertal kurser från 1929. Vice ordförande i Svenska Metallografförbundet från 1935. LSTF 1921. Gift 1:o 1921-10-12 Marieberg med friherrinnan Carin Elisabeth Hermelin, från vilken han blev skild genom Eskilstuna rådhusrätts utslag 1932-03-29, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1936-09-20 med jur. kandidat Nils Theodor Törnblom, född 1896-09-02 i Storkyrkoförs, Stockholm), född 1899-11-19 på Österby i Råby Rekarne socken, Södermanlands län, dotter av godsägaren, friherre Maximilian Hermelin och Märta Rääf i Småland. Gift 2:o 1933-06-05 i Heds kyrka med Inez Elisabeth Asplund, född 1895-03-23 i Eskilstuna, dotter av fabrikören Per Alrik Asplund och Anna Eriksson.
Britta Thyra Margareta, född 1922-09-10 på Kärralund i Örgryte förs, Göteborgs och Bohus län.
Märta Christina, född 1924-09-06 i Äppelviken, Bromma förs
Knut Olof, (son av Ernst Maximilian tab 27), född 1898-07-08 Vallsnäs. Arr. Kulltorp i Björkviks socken, Södermanlands län sedan 1926. Gift 1923-06-23 på Spånghult i Virestads socken, Kronobergs län med Ester Anna Sofia Melander, född 1901-05-16 i Boden, dotter av föreståndaren för Önnestads folkhögskola Yngve Melander och Ebba Wilhelmina Wijkander.
Inga Birgitta, född 1925-06-02 i Linköping
Bengt Olofsson, född 1927-04-09 Kulltorp.
Eva Margareta, född 1930-05-26 Kulltorp.
Lars Gustaf, född 1937-02-28 i Björkviks förs, Södermanlands län.
Sven August Hermelin (1900–1984), trädgårdsarkitekt, född 1900-12-12 på Vallsnäs, liksom syskonen.
Ulla Birgitta, född 1903-10-07. Stiftsjungfru. Gift 1930-07-05 på Björkvik med förvaltare Per August Vilhelm Gustaf Bråkenhielm, född 1901-10-26 i Masthuggs förs, Göteborg.
Carin Sally Elisabet, född 1906-09-02. Stiftsjungfru.
Ingrid Elisabet, född 1869-09-07 på Torsvi. Stiftsjungfru. Gift 1902-09-17 på Torsvi med professorn Evert Henrik Gabriel Wrangel, född 1863, död 1940-02-20 i Lund
Eva Ulrika, född 1871-01-13 på Torsvi. Stiftsjungfru. Gift 1902-06-05 på Torsvi med jägmästaren Edvard Malkolm von Schantz, född 1861, död 1941-01-19.
Olof Samuel, född 1872-05-24 på Torsvi, död där s. å. 6/7.
Arvid Robert, (son av Carl Maximilian, tab 21), född 1875-04-04 på Torsvi i förs med samma namn Uppsala län. Äg. Vallsnäs i Nykils socken, Södermanlands län sedan 1911 och Blixsta östergård i Drothems socken, Östergötlands län sedan 1927. Gift 1910-11-27 i Stockholm (Örebro förs, vb) med Clara Sigrid Gunilla (Gunni) Pauli , född 1883-12-20 i Maria Magdalena förs, Stockholm, dotter av kanslisekreteraren i Kungl. Maj:ts kansli Carl Gustaf Pauli, och Emma Charlotta Swartling.
Nils Gustaf, född 1911-09-08 på Vallsnäs i Nykils förs, Östergötlands län.
Rolf Maximilian, född 1912-10-28 på Vallsnäs i Nykils förs, Östergötlands län. Trädgårdselev. Död 1934-05-19 Blixstad och begraven i Nykils förs, Södermanlands län,
Lars-Olof Mauritz, född 1914-08-13 på Vallsnäs i Nykils förs, Östergötlands län.
Gustaf Pauli, född 1915-12-02 Vallsnäs,. Död 1917-02-25 i Linköping
Emma Elisabeth, född 1917-04-21 på Vallsnäs i Nykils förs, Östergötlands län
Sten Robert, född 1918-12-30 på Vallsnäs i Nykils förs, Östergötlands län.
Karl Birger, född 1921-02-21 på Vallsnäs i Nykils förs, Östergötlands län.
Eva Gunilla Magdalena (Lena), född 1922-08-25 Vallsnäs.
Jan Erling, född 1929-10-01 Blixstad.
Brita Svanhilda, född 1877-09-18 på Torsvi. Stiftsjungfru.
Anna Margareta, född 1752-10-12, död 1766-11-24.

Medlemmar i urval friherrliga ätten Hermelin

Huvudmän
Alf Hermelin, sonson till Carl Alfons (född 1821), friherre och huvudman. Agronom, rektor, ryttmästare. RNO och 1949 innehavare av Noors fideikommiss.
Nils-Magnus Hermelin, friherre. Son till Alf Hermelin och ättens nuvarande huvudman.

Källor
 Gabriel Anrep, Svenska adelns Ättar-taflor
Ätten Hermelin på Riddarhusets webbplats

Externa länkar 
Officiell webbplats

Svenska adelsätter
Svenska friherrliga ätter
Bureätten